Ел Мангито има више значења:

 Ел Мангито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мангито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мангито (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито, Платанар (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мангито (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангито, Ел Талолоте (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангито (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангито (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангито (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангито (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мангито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мангито (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мангито (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мангито (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мангито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мангито (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мангито (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мангито, Ла Паротиља (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мангито (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито, Касас Бланкас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мангито (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мангито (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мангито (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мангито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мангито (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Мангито (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангито, Ранчо Сан Фелипе (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангито (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангито (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангито (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мангито (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Мангито (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Мангито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мангито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мангито, Лос Мангос (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито, Ел Ваље (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мангито (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику